Festiwal Nauki w Warszawie
 Festiwal Nauki w Krakowie
 Lubelski Festiwal Nauki
 Bydgoski Festiwal Nauki
 Festiwal Nauki i Multimediów – Abstract – Gliwice
 Toruński Festiwal Nauki i Sztuki
 Dolnośląski Festiwal Nauki
 Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki – Łodź
 Śląski Festiwal Nauki – Katowice
 Festiwal Nauki Akademii WSB – Dąbrowa Górnicza